Remicourt puede hacer referencia a:

Remicourt, comuna francófona de Bélgica situada en Valonia, en la provincia de Lieja.

Remicourt, comuna francesa del departamento de Marne.
 Remicourt, comuna francesa del departamento de Vosgos.